Det finns flera artiklar med förkortningen E2 eller E 2:

För flygeskadern i svenska Försvarsmakten, se Andra flygeskadern
För ångloket littera E2, se E-lok och E2-lok